La famille Evertsen fournit de nombreux marins à la marine des Pays-Bas :

 Johan Evertsen (1600-1666) 
 Cornelis Evertsen (1610-1660) dit Cornelis Evertsen l'Ancien
 Jan Evertsen (1624-1649) dit Jan Evertsen le jeune, fils de Johan Evertsen
 Cornelis Evertsen le Jeune (1628-1679), fils de Johan Evertsen 
 Cornelis Evertsen le Jeûnet (1642-1706),  de Cornelis Evertsen l'Ancien
 Geleyn Evertsen (1655-1711),  de Cornelis Evertsen l'Ancien

Autres personnalités portant ce nom 
 Anita Håkenstad Evertsen (1968-), biathlète et athlète norvégienne.